Роберт (де) Брюс () — имя ряда представителей шотландского аристократического рода Брюсов:
 Роберт I Брюс — шотландский король.
 Роберт де Брюс — легендарный основатель рода Брюсов.
 Роберт I де Брюс (умер в 1142) — англо-шотландский барон, основатель шотландского дворянского рода Брюсов.
 Роберт II де Брюс (умер в 1194) — англо-шотландский барон.
 Роберт III де Брюс (умер в 1191) — сын Роберта II де Брюса.
 Роберт IV де Брюс (умер в 1226) — англо-шотландский барон.
 Роберт V де Брюс (около 1215 — 31 марта 1295) — шотландский барон, один из основных претендентов на шотландскую корону в конце XIII века;
 Роберт VI де Брюс (1243—1304) — 4-й граф Каррик, 6-й лорд Аннандейл.
 Роберт Брюс (коло 1293 — 11 августа 1332) — лорд Лиддесдейл, незаконнорожденный сын короля Роберта I.
 «Роберт Брюс» — американский исторический фильм 2019 года.